Fionia, isla de Dinamarca.
 Fyn, proteína y gen que la codifica.